Personen
 Edward John Eyre (1815-1901), Brits ontdekkingsreiziger
 Ella Eyre (1994), Brits singer-songwriter
 Tommy Eyre (1949-2001), Brits toetsenist

 Overig
 Jane Eyre, roman uit 1847 van schrijfster Charlotte Brontë
 Eyre (plaats), een plaats in het noordwesten van Schotland